Špic může označovat:
plemeno psa
 Špicové a plemena primitivní
 Německý špic
 Německý špic trpasličí
 Japonský špic
 Norbotenský špic
 Finský špic

Související články 
 Špička